Nonnetje (vogel) (Mergellus albellus)
Nonnetje (weekdier) (Macoma baltica)
Nonvlinder (Lymantria monacha)